Ракович — русская фамилия. Известные носители:

Раковичи — русский дворянский род:
 
 Ракович, Василий Лукьянович  (1827—1875) — старший врач Балтийской таможенной крейсерской флотилии.
 Ракович, Дмитрий Васильевич (1865—1918) — русский полковник, военный историк-кавказовед и этнограф.
 Ракович, Иван Егорович (1863—1920) — русский общественный деятель и политик, член Государственного Совета, председатель Каменец-Подольского Союза русских националистов.
 Ракович, Милован (род. 1985) — сербский профессиональный баскетболист, играет на позиции центрового.
 Ракович, Предраг (1912—1944) — сербский военный, воевода сербских четников, капитан югославской армии, участвовавший во Второй мировой войне.
 Ракович, Францишек (1839—1878) — польский издатель, экономист, общественный деятель, литератор.

См. также 
 Раковичи — название населённых пунктов.